

Sigle 
Buona Pratica di Laboratorio

Codici 
 bpl – codice ISO 639-3 della lingua broome pearlig lugger pidgi
 BPL – codice identificativo del locator di Bari/Palese, radioassistenza per la navigazione aerea

Aziende 
 BPL mobile – azienda indiana di elettronica
 Banca Popolare di Lodi – ex banca italiana

Sport 
 Bangladesh Premier League -